La Croix sonore est un instrument de musique électronique, inventé par Nikolai Obukhov, puis construit et perfectionné par Michel Billaudot et Pierre Dauvillier. Il est similaire au thérémine.

Instrument de musique électronique